Das Damendoppel der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Die Doppel-Gewinnerinnen der French Open vom Vorjahr, Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez, waren auf Nummer 1 gesetzt und konnten ihren Titel erfolgreich verteidigen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2005